76 Фрейя — астероїд зовнішнього головного поясу, відкритий 21 жовтня 1862 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,121.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (1-100)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1862
Головний пояс астероїдів
Жовтень 1862
Сім'я Кібели